De la dinastia Ikshvaku
 De la dinastia d'Andhra Ikshvaku